Уе-Докья — деревня в Вавожском районе Удмуртии, входит в состав муниципального образования Гурезь-Пудгинское сельское поселение. Название, условно, происходит от имени основателя рода Дӧкъя (имя основателя рода могло быть Дӧкы или Дӧкей).

География 
Располагается недалеко от реки Вала в 5 км восточнее Вавожа.

Население 
 2008 год — 255 человек
 2010 год — 220 человек

Инфраструктура 
В деревне функционируют ФАП и начальная школа-сад.

К югу от деревни Уе-Докья находится памятник природы урочище «Уе-Докья», которое было основано 27 октября 1997 года.

Примечания 

Населённые пункты Вавожского района